Xerion (griechisch; „das Trockene“) steht für:

 Elixier (bzw. „Stein der Weisen“)
 Claas Xerion